Мультикультурное психологическое консультирование (МПК) — один из видов психологического консультирования, сфокусированный на культурных аспектах осуществления психологической помощи — на том, как происходит поиск психологической помощи, как организован консультативный процесс и его результаты в различных культурах.

Появление мультикультурного психологического консультирования 
Как отмечает Дж. Кори, "многие консультативные подходы терпят неудачу при встрече с клиентами, которые являются представителями меньшинств, или "этническими клиентами",  потому что узко и стереотипно понимают их потребности", то есть не учитывают/ не понимают их культурных особенностей и запросов.

Общая характеристика 
Согласно Педерсену, мультикультурное консультирование имеет дело с двумя и более людьми, по-разному воспринимающими социальную среду, но пытающимися работать вместе.

Согласно Сью, консультанты так или иначе сталкиваются с выбором одного из двух возможных путей при консультировании: первый, используемый гораздо чаще, состоит в монокультурализме и этноцентризме, что предполагает консультантам некоторый комфорт и безопасность. Другой путь - это мультикультурализм, признающий и ценящий разнообразие. Монокультурное консультирование, согласно Сью, не может удовлетворять требованиям современного мультикультурного общества.

Эффективность консультативной работы с клиентами, отличающимися по полу, сексуальным ориентациям, возрасту, профессиональному опыту, ожиданиям, эмоциональному выражению и другим культурно-опосредованным особенностям их идентичности, а также возможность понимания таких клиентов и их запросов может быть связана с культурными характеристиками консультанта и принятыми в той или иной культуре особенностями организации практик психологической помощи.

Педерсен предлагает рассматривать мультикультурное психологическое консультирование как затрагивающее такие «переменные», как:
 этнографические переменные (этническая принадлежность, национальность, религия и язык);
 демографические переменные (возраст, пол, место жительства);
 статусные (социальные, образовательные, экономические) переменные;
 переменные принадлежности (формальная принадлежность к семье или организации, и неформальная принадлежность к определённым идеям и образу жизни).

Мультикультурное консультирование сконцентрировано не только на понимании расовых и этнических групп и меньшинств (среди которых, афроамериканцы, азиатские американцы, латиносы, коренные американцы, многочисленные белые этносы и др.), но также женщин, геев и лесбиянок, людей с физическими недостатками, пожилых людей и других. То есть мультикультурное консультирование должно обеспечивать концептуальное осознание сложности и разнообразия плюралистического общества, видение уникальности каждой личности, и понимание того, как личность может находить общий язык с теми, кто отличается от неё. Таким образом, в мультикультурном консультировании простого понимания о существовании различных культурных групп недостаточно; важно понять разнообразие внутри группы - каждый человек, участвующий в мультикультурном консультировании, должен быть рассмотрен в противопоставлении фону его культурной группы, а консультанту, согласно Педерсену, следует выявлять ту степень, в которой клиент оказывается окультурен различными группами.

Американской психологической ассоциацией (АПА) сформулированы "Руководящие принципы для работников служб этнически, лингвистически и культурноразнообразных популяций" (1993), в которых подчёркивается:
 ответственность консультанта, который должен ознакомиться с культурными ценностями своих клиентов, прежде чем работать с ними;
 важность социокультурной основы, с позиций которой рассматриваются разнообразные ценности, стили взаимодействия и культурные ожидания;
 эффективная  мультикультуральная консультативная практика требует как знаний, так и навыков.

Подходы к мультикультурному психологическому консультированию 
Согласно Джеральду Кори, к мультикультурному консультированию, как к пониманию и работе с разнообразием мировоззрений клиентов существует как минимум 2 подхода.

Первый представлен универсальным, или транскультурным подходом, основанном на предположении, что базовые человеческие различия важны, независимо от культуры (М.А. Фукуяма). Этот подход исследует сходства в опыте людей и предлагает транскультурную модель для обучения эффективного консультанта, которая включает: 
 понимание культуры как целостности, и понимание того, как она влияет на человека, общество и процесс помощи другому человеку;
 определение культуры в широком смысле для охвата пола, сексуальной ориентации, возраста, этничности и расы;
 предоставление информации обо всех формах притеснений, включающих расизм, сексизм, гомофобию;
 исследование значимости половых ролей;
 помощь в развитии индивидуальной идентичности человека как представителя культуры;
 помощь в понимании своих взглядов на мир и того, как они соотносятся с семьёй и культурным происхождением;
 развитие лояльности и гордости за свою культуру и семейные связи.
Согласно представительнице этого подхода М.А. Фукуяме, чрезмерное акцентирование различий, отделяющих одну культурную группу от другой, может привести к формированию стереотипии.

Второй, фокусированный подход оспаривает необходимость получения глубинных знаний об особенностях культур (Локк Д.К.). Этот подход базируется на трёх основных моментах:
 способность консультанта исследовать собственные расовые представления и позиции и определять, как они соотносятся с культурными различиями между индивидами и группами;
 способность обсуждать проблемы, соответствующие конкретной расе, на институциональном уровне;
 способность видеть клиента одновременно как индивидуальность и члена группы.

Литература 
 Шойгу Ю. С., Павлова М. В. Культурно-неспецифические и культурно-специфические реакции пострадавших в чрезвычайных ситуациях.
 Handbook of multicultural counseling. (2001) Ed. by Ponterotto J.G., Casas J.M., Suzuki L.A., & Alexander C.M. (2nd ed.), Thousand Oaks, CA: Sage.
 Handbook of multicultural competence for counseling and psychology. (2003) Ed. by Pope-Davis D.B., Coleman H.L.K., Liu W.M., & Toporek R.L. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
 Ivey A.E., D’Andrea M., Ivey M.B. and Morgan, L.S. (2002). Theories of counseling and psychotherapy: A multicultural perspective, 5th ed. Boston, MA.: Allyn & Bacon.
 Principles of Multicultural Counseling and Therapy. (2008) Ed. by Uwe P. Gielen, Juris G. Draguns, Jefferson M. Fish. — Routledge. — 488 p. — ISBN 978-0-8058-6204-1
 Sue, D.W., Ivey, A.I., Pederson, P.B. (1996) A Theory of Multicultural Counseling & Therapy, Pacific Grove:Brooks/Cole.

См. также 
Психологическое консультирование

Психологическая помощь

Культурная психология

Кросс-культурная психология

Психология культуры

Культурно-историческая психология

Примечания 

Методы психологической помощи